Sengupta kan som auktorsförkortning betyda:

 Saibal Sengupta
 Gautam Sengupta

Robotskapade auktorsförkortningar